DDR-Fußball-Oberliga 1961/1962 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Vorwärts Berlin. Eftersom man återgick till rytmen höst-vår spelåret 1962/1963, möttes lagen tre gånger under säsongen 1961/1962, med tredje mötet på neutral plan.

Sluttabell

Anmärkningslista

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1961/1962
1961-62
1961 i Östtyskland
1962 i Östtyskland